Salomón Lerner puede referirse a:

 Salomón Lerner Febres (1944), filósofo y profesor peruano, rector emérito de la PUCP. 
 Salomón Lerner Ghitis (1946), empresario y político peruano, Primer Ministro del gobierno de Ollanta Humala.